French Open 2009 - drugi w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się od 24 maja do 7 czerwca, tradycyjnie na paryskich kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa. Obrońcami tytułów w grach pojedynczych byli Hiszpan Rafael Nadal i Serbka Ana Ivanović. Nadal do tej pory wygrał cztery razy z rzędu (tyle samo co Szwed Björn Borg). W grze podwójnej tytułów bronili: para urugwajsko-peruwiańska Pablo Cuevas-Luis Horna oraz Hiszpanki Anabel Medina Garrigues-Virginia Ruano Pascual.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Rezygnacje 
  Wiera Zwonariowa
  Katarina Srebotnik
  Chan Yung-jan
  Richard Gasquet
  David Nalbandian
  Björn Phau

Obrońcy tytułów

Bibliografia 

 
 
 

French Open 2009